Giochi della XXXV Olimpiade – competizione sportiva che si svolgerà a Brisbane dal 23 luglio all'8 agosto 2032
 XIX Giochi paralimpici estivi – competizione sportiva che si svolgerà a Brisbane dal 24 agosto al 5 settembre 2032